Název Jalový potok má více vodních toků:

 Jalový potok (přítok Červeného potoka) – levostranný přítok Červeného potoka v okresech Příbram a Beroun
 Jalový potok (přítok Dědiny) – levostranný přítok Dědiny v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Jalový potok (přítok Loučné) – levostranný přítok Loučné v okrese Svitavy
 Jalový potok  (přítok Mastníku) – pravostranný přítok Mastníku v okrese Benešov
 Jalový potok (přítok Rakovnického potoka) – pravostranný přítok Rakovnického potoka v okrese Rakovník
 Jalový potok (přítok Šembery) – pravostranný přítok Šembery v okresech Praha-východ a Kolín
 Jalový potok (Rožmitál pod Třemšínem) – umělý vodní příkop středověkého opevnění města Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram, rameno Skalice (Vlčavy)